Le Picador est le titre de plusieurs œuvres : 
 Le Picador, aquarelle peinte par Eugène Delacroix en 1832
 Le Picador, film réalisé par Jaquelux sorti en 1932.